Илич Воислав:
 Илич, Воислав (1862—1894) — сербский поэт, критик, публицист, сын писателя Йована Илича.
  (1877—1944) — сербский поэт.
  (1911—1999) — сербский дирижёр и композитор.